Bagnarola, frazione del comune italiano Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone
 Bagnarola, frazione del comune italiano Budrio, nella città metropolitana di Bologna
 Bagnarola, frazione del comune italiano Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena